Flaccovio Editore – casa editrice palermitana fondata nel 1938 da Salvatore Fausto Flaccovio e, dal 1989 di Sergio e Francesco Flaccovio
 Dario Flaccovio Editore – casa editrice palermitana fondata nel 1980 e specializzata in letteratura tecnica e professionale